Jorge Roberto Martins (Rio de Janeiro, 2 de janeiro de 1942) é um jornalista, crítico musical, radialista e pianista de música popular brasileira.

Seu pai, Roberto Martins (1909—1992), foi um compositor.

Naturais da cidade do Rio de Janeiro
Jornalistas do Rio de Janeiro
Pianistas do estado do Rio de Janeiro
Radialistas do estado do Rio de Janeiro
Críticos musicais do Brasil
Músicos de música popular brasileira